Джамку — многозначный термин:
 Джамку — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Джамку — железнодорожная станция в Солнечном районе Хабаровского края.